Mylläri est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1894-1967), lutteur olympique finlandais
 (né en 1966), compositeur jazz et trompettiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois